Список наград российской поп-исполнительницы МакSим включает в себя премии и номинации, полученные певицей с момента начала её музыкальной карьеры в 2006 году.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 
                                                                                                                                                                                                                                         
{| class="wikitable"
|-
!Премия
!Номинация
!Номинированная работа
!Результат
|-
|Золотой Граммофон
|Статуэтка «Золотого граммофона»
|«Спасибо»
|-

Примечания 

МакSим
МакSим